CV-12 puede referirse a:

CV-12 - Carretera interprovincial española o,
CV-12 - Serie de motores diésel de origen inglés, hechos por la firma Perkins.
 - Portaaviones de la Armada de los Estados Unidos USS Hornet (CV-12)